Boreophilia islandica — вид арктических жуков семейства стафилиниды из подсемейства Aleocharinae, включаемый в отдельный род . Гренландия. Исландия. Фарерские острова. Север Скандинавии. Север России. Аляска (США). Юкон (Канада). Длина тела 3—3,5 мм. Пронотум отчётливо шире головы на уровне глаз. Внутренний край надкрылий короче пронотума. Волоски средней линии пронотума направлены вперёд. У самок задний край 6-го абдоминального стернита слега изогнут и с бахромкой из коротких волосков. В Гренландии найдены под камнями на южном побережье острова. Взрослые особи регистрировались с апреля по август, что предполагает зимовку на стадии имаго.

См. также 
 Atheta groenlandica
 Amara alpina
 Nysius groenlandicus
 Glaciopsyllus antarcticus
 Enchodelus groenlandicus

Примечания

Ссылки 
 Eol.org Boreophilia islandica

Алеохарины
Животные, описанные в 1856 году
Насекомые Европы
Насекомые Северной Америки
Фауна Гренландии